Стурон () — назва понад 15 річок у Швеції.

Декотрі річки з назвою Стурон:
 Стурон — річка у лені Кальмар.
 Стурон — одна з назв річки Седерчепінгсон, річки у лені Естерйотланд.
 Стурон — річка на заході південної частини Швеції, розглядається також як частина річки Рольфсон. 
 Стурон — річка на півдні Швеції, розглядається також як частина річки Бульмон.  
 Стурон — річка  на півночі лену Ємтланд, впадає у озеро Гаммердальсшен (). Інколи розглядається як частина річки Аммерон.

Посилання